Alberto Balboni – politico italiano (1959-)
Claudia Balboni – doppiatrice e attrice italiana (1957-)
Didi Balboni – cantante italiana (1947-)
Luisa Gallotti Balboni –  politica italiana (1913-1979)
Marco Balboni – giornalista italiano (1960-)
Martina Balboni – pallavolista italiana (1991-)
Michael Balboni – politico statunitense (1959-)
Paolo Balboni – linguista italiano (1948-)
Steve Balboni – giocatore di baseball statunitense (1957-)
Valentino Balboni –  pilota automobilistico italiano (1949-)